Sezona 1957/58 jugoslovanske hokejske lige je bila petnajsta sezona jugoslovanskega prvenstva v hokeju na ledu, ki je potekala med 19. januarjem in 6. februarjem 1958. Naslov jugoslovanskega prvaka so drugič osvojili hokejisti slovenskega kluba HK Jesenice.

Lestvica

Viri
Yugoslavia Championship - 1958

Jugoslovanska hokejska liga
1958 v športu
1958 v Jugoslaviji